Солонка:

 Солонка — столовая посуда, сосуд для хранения и дозирования соли

Населённые пункты 
 Солонка — село Нехаевского района Волгоградской области России
 Солонка — село Пустомытовского района Львовской области Украины

Реки 
 Солонка — река, левый приток реки Пласкуши, бассейн реки Дона. Протекает на территории Мордовского и Токарёвского районов Тамбовской области
 Солонка — река в Ростовской области, правый приток Маныча.
 Солонка — река в Республике Татарстан.

Другое 
 «Солонка» — одно из названий портрета «Женщина племени солонов»

См. также 
 Солоны — подгруппа эвенков

Примечания